Wight (Isle of Wight) − angielska wyspa i hrabstwo położona na kanale La Manche

 Isle of Wight − miasto w stanie Wirginia, w hrabstwie Isle of Wight (USA)
 Hrabstwo Isle of Wight (ang. Isle of Wight County) – w stanie Wirginia (USA)

W muzyce:
 Isle of Wight Festival − festiwal rockowy
 Isle of Wight − album Jimiego Hendriksa
 Blue Wild Angel: Live at the Isle of Wight − album Jimiego Hendriksa
 Live at the Isle of Wight − album Taste